Acemoğlu est un nom propre turc.

Étymologie 
Acemoğlu est un patronyme turc composé de Acem, mot turc ottoman qui désigne le peuple persan en Iran, issu du mot arabe Ajam de même sens, et de oğlu, suffixe à valeur patronymique turc qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Acemoğlu signifie donc « fils du Persan ». Cette construction est à rapprocher de , Kürtoğlu et , autres patronymes turc qui signifient respectivement « fils de l’Afshar », « fils du Kurde » et « fils du Turc ».

Prénom 
 est un prénom masculin turc. Avec ce sens, Acemoğlu signifie « fils d’Acem ».

Patronyme 

 Daron Acemoğlu (1967-), économiste turco-américain.

Voir aussi 
 , suffixe à valeur patronymique de très nombreux noms de familles turcs, qui signifie « fils de ».

Patronyme turc